Miejscowości w USA:
 New City – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Rockland
Gminy w USA:
 New City (ang. New City Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Towner